Ксенија Јастсењски (Београд, 2. септембар 1982) је српска клизачица у уметничком клизању. Седам пута је била национални првак. Такмичила се шест пута на светском првенству у клизању. Њен најбољи бодовни резултат у кратком програму је: 30,30 (Европско првенство, Загреб 2008. године), а најбољи резултат у дугом програму износи: 53,80 (Светско првенство, Калгари 2006. године).

Такмичарски резултати

Пре 2000-е

После 2000-е 

 Ј = Јуниорски ниво; КВ = Квалификавије

Спољашње везе 

 Ксенија Јастсењски 

Рођени 1982.
Српски клизачи (уметничко клизање)
Спортисти из Београда
Биографије живих особа